Mosesberg steht für:

biblische Orte:
 den Berg Sinai, an dem Mose die Zehn Gebote erhalten haben soll; siehe Sinai (Bibel)
 den Berg Horeb, an dem JHWH dem Mose erstmals erschienen sein soll

geografische Orte:
 den Berg Dschebel Musa in Marokko, gegenüber von Gibraltar
 den Berg Sinai (Dschebel Musa) oberhalb des Katharinenklosters in Ägypten
 den Berg Musa Dağı in der Türkei, bekannt durch den Roman Die vierzig Tage des Musa Dagh von Franz Werfel
 eine Erhebung in der Gemeinde Beetzseeheide, Brandenburg, Deutschland; siehe Mosesberg (Ketzür)

Siehe auch:

 Moseberg